Podnoszenie ciężarów na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro rozgrywane było między 6 a 16 sierpnia, na terenie hali Riocentro.

Kwalifikacje 

Każdy kraj mógł wystawić maksymalnie 10 zawodników – 6 mężczyzn i 4 kobiety. Głównym sposobem kwalifikacji były mistrzostwa świata. Wyniki poszczególnych reprezentacji na mistrzostwach świata 2014 i 2015 sumowało się, a następnie tworzyło specjalną tabelę od której zależała liczba zakwalifikowanych zawodników:
 Mężczyźni:
 Miejsca 1-6 – 6 zawodników
 Miejsca 7-12 – 5 zawodników
 Miejsca 13-18 – 4 zawodników
 Miejsca 19-24 – 3 zawodników
 Kobiety:
 Miejsca 1-9 – 4 zawodniczki
 Miejsca 10-16 – 3 zawodniczki
 Miejsca 17-21 – 2 zawodniczki
Oprócz tego przeprowadzone były osobne kwalifikacje dla każdego kontynentu. Kwalifikacje z nich mogły uzyskać tylko kraje, które nie zakwalifikowały się przez mistrzostwa świata.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Podnoszenie ciężarów na stronie igrzysk olimpijskich 

Podnoszenie ciężarów na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016